Orestias kann sich beziehen auf

 einen alten Namen der antiken Stadt Hadrianopolis in Haemimonto, das heutige Edirne in der Türkei
 die griechische Stadt Orestiada
 die südamerikanische Fischgattung der Andenkärpflinge
 die Orchideengattung Orestias (Orchideen)